Edward Baines ist der Name folgender Personen:

* Edward Baines der Ältere (1774–1848), britischer Publizist und Politiker
 Edward Baines (General) (1776–1838), britischer General, Gouverneur von Ceylon
 Edward Baines der Jüngere (1800–1890), britischer Journalist